As eleições autárquicas de 2021 serviram para eleger os membros dos órgãos do poder local no concelho de Vila Nova de Famalicão.

A coligação PSD-CDS voltou a vencer e a manter a maioria absoluta, apesar de uma queda na votação e na perda de um vereador para a oposição. Com mais de 52% dos votos e 7 vereadores, Mário Passos torna-se presidente da Câmara.

O Partido Socialista ficou longe de ameaçar a vitória do PSD-CDS, mas conseguiu obter um crescimento eleitoral ao conseguir mais de 32% dos votos e 4 vereadores.

As outras candidaturas ficaram longe de conseguirem eleger um vereador.

Candidatos

Resultados Oficiais 
Os resultados para os diferentes órgãos do poder local no concelho de Vila Nova de Famalicão foram os seguintes:

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Resultados por Freguesia

Câmara Municipal

Antas e Abade de Vermoim

Arnoso e Sezures

Avidos e Lagoa

Bairro

Brufe

Carreira e Bente

Castelões

Cruz

Delães

Esmeriz e Cabeçudos

Fradelos

Gavião

Gondifelos, Cavalões e Outiz

Joane

Landim

Lemenhe, Mouquim e Jesufrei

Louro

Lousado

Mogege

Nine

Oliveira Santa Maria

Oliveira São Mateus

Pedome

Pousada de Saramagos

Requião

Riba de Ave

Ribeirão

Ruivães e Novais

Seide

Vale São Cosme, Telhado e Portela

Vale São Martinho

Vermoim

Vila Nova de Famalicão e Calendário

Vilarinho das Cambas

Assembleia Municipal

Antas e Abade de Vermoim

Arnoso e Sezures

Avidos e Lagoa

Bairro

Brufe

Carreira e Bente

Castelões

Cruz

Delães

Esmeriz e Cabeçudos

Fradelos

Gavião

Gondifelos, Cavalões e Outiz

Joane

Landim

Lemenhe, Mouquim e Jesufrei

Louro

Lousado

Mogege

Nine

Oliveira Santa Maria

Oliveira São Mateus

Pedome

Pousada de Saramagos

Requião

Riba de Ave

Ribeirão

Ruivães e Novais

Seide

Vale São Cosme, Telhado e Portela

Vale São Martinho

Vermoim

Vila Nova de Famalicão e Calendário

Vilarinho das Cambas

Juntas de Freguesia

Antas e Abade de Vermoim

Arnoso e Sezures

Avidos e Lagoa

Bairro

Brufe

Carreira e Bente

Castelões

Cruz

Delães

Esmeriz e Cabeçudos

Fradelos

Gavião

Gondifelos, Cavalões e Outiz

Joane

Landim

Lemenhe, Mouquim e Jesufrei

Louro

Lousado

Mogege

Nine

Oliveira Santa Maria

Oliveira São Mateus

Pedome

Pousada de Saramagos

Requião

Riba de Ave

Ribeirão

Ruivães e Novais

Seide

Vale São Cosme, Telhado e Portela

Vale São Martinho

Vermoim

Vila Nova de Famalicão e Calendário

Vilarinho das Cambas 

V
V
Autarquicas 2021